Plaats in Indonesië
 Plumbungan (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Plumbungan (Karangmalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Plumbungan (Kramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Plumbungan (Pagentan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Plumbungan (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Plumbungan (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java